Beatrice Chebet (2000-), coureuse de fond kényane ;
 Emily Chebet (1986-), coureuse de fond kényane ;
 Esther Chebet (1997-), coureuse de fond ougandaise ;
 Lorine Chebet (1999-), joueuse kényane de volley-ball ;
 Wilson Chebet (1985-), coureur de fond kényan ;
 Winny Chebet (1990-), coureuse de demi-fond kényane.